Grüna (Jüterbog), een plaats in de Duitse gemeente Jüterbog, deelstaat Brandenburg
 Grüna (Kraftsdorf), een plaats in de Duitse gemeente Kraftsdorf, deelstaat Thüringen
 Grüna (Lößnitz), een plaats in de Duitse gemeente Lößnitz, deelstaat Saksen
 Grüna (Zeulenroda-Triebes), een plaats in de Duitse gemeente Zeulenroda-Triebes, deelstaat Thüringen